Veress Ferenc (1791–1849) református lelkész
 Veress Ferenc (1830–1894) agronómus, történetíró
 Veress Ferenc (1832–1916) fényképész, feltaláló
 Veress Ferenc (1877–1962) bőrgyógyász, szakíró, egyetemi tanár
 Veress Ferenc (1907–1989) bőrgyógyász, szakíró, egyetemi tanár
 Veress Ferenc (1908–1983) feltaláló, szakíró, író, festő